Премия «Независимый дух» за лучший сценарий — престижная кинопремия, вручающаяся с 1986 года сценаристам независимого фильма.

Рекордсменами по количеству побед являются Александр Пэйн (три), Джим Тейлор и Гас Ван Сент (две).

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Независимый дух
Премии за сценарий